Grange (Queensland) (Australië), een voorstad van Brisbane
 Grange (Zuid-Australië) (Australië), een voorstad van Adelaide
 Grange (Sligo) (Ierland)